Questa è stata la prima edizione di questo torneo.

In finale Donna Vekić ha sconfitto Clara Tauson con il punteggio di 7-6(3), 6-2

Teste di serie 

  Ons Jabeur (ritirata)
  Camila Giorgi (ritirata) 
  Ljudmila Samsonova (semifinale) 
  Petra Martić (primo turno)
  Clara Tauson (finale)

 Alison Riske (secondo turno) 
 Jasmine Paolini (semifinale) 
 Zhang Shuai (secondo turno) 
 Ann Li (quarti di finale) 
 Dajana Jastrems'ka (quarti di finale)

Wildcard 

  Lucrezia Stefanini (secondo turno)
  Martina Caregaro (primo turno)

 Jessica Pieri (primo turno)

Qualificate 

  Cristina Bucșa (primo turno, ritirata)
  Zheng Qinwen (primo turno)
  Stephanie Wagner (primo turno)

 Aliona Bolsova (secondo turno) 
 Giulia Gatto-Monticone (secondo turno) 
 Martina Di Giuseppe (primo turno)

Lucky loser 

  Urszula Radwańska (primo turno)

 Ankita Raina (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa 

Courmayeur Ladies Open